Frederiksborg Amtskreds var 1920-2006 en amtskreds omfattende Frederiksborg Amt. Kredsen blev nedlagt i forbindelse med Strukturreformen i 2007. Området er nu en del af Nordsjællands Storkreds.

Amtskredsen var inddelt i følgende opstillingskredse, med deres bestanddelskommuner i parentes:
Helsingørkredsen (bestående af Helsingør Kommune)
Fredensborgkredsen (bestående af Birkerød, Fredensborg-Humlebæk, Græsted-Gilleleje, Hørsholm, og Karlebo Kommuner)
Hillerødkredsen (bestående af Allerød, Farum, Hillerød, Slangerup, Stenløse, og Ølstykke Kommuner)
Frederiksværkkredsen (bestående af Frederikssund, Frederiksværk, Helsinge, Hundested, Jægerspris, Skibby, og Skævinge Kommuner)

Valgresultater 1971-2005

Folketingsvalget 2005 
Ved folketingsvalget i 2005 var der 270.780 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 11 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 86,27%

* Kristendemokraterne opstillede i 2001 under navnet Kristeligt Folkeparti.

Folketingsvalget 2001 
Ved folketingsvalget i 2001 var der 270.197 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 11 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 89,09%

Folketingsvalget 1998 
Ved folketingsvalget i 1998 var der 266.722 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 12 mandater, heraf 3 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 87,50%

Folketingsvalget 1994 
Ved folketingsvalget i 1994 var der 263.715 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 13 mandater, heraf 5 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 85,87%

Folketingsvalget 1990 
Ved folketingsvalget i 1990 var der 255.662 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 12 mandater, heraf 4 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 83,83%

Folketingsvalget 1988 
Ved folketingsvalget i 1988 var der 251.037 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 12 mandater, heraf 4 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 86,61%

Folketingsvalget 1987 
Ved folketingsvalget i 1987 var der 250.740 vælgere i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 12 mandater, heraf 4 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 87,93%

Folketingsvalget 1984 
Ved folketingsvalget i 1984 var der 237.540 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 10 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 89,56%

Folketingsvalget 1981 
Ved folketingsvalget i 1981 var der 229.766 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 10 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 85,18%

Folketingsvalget 1979 
Ved folketingsvalget i 1979 var der 224.891 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 10 mandater, heraf 3 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 86,82%

Folketingsvalget 1977 
Ved folketingsvalget i 1977 var der 204.520 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 11 mandater, heraf 4 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 89,59%

Folketingsvalg 1975 
Ved folketingsvalget i 1975 var der 192.901 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 12 mandater, heraf 5 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 89,31%

Folketingsvalget 1973 
Ved folketingsvalget i 1973 var der 187.501 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 9 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 89,81%

Folketingsvalget 1971 
Ved folketingsvalget i 1971 var der 169.574 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 87,49%

Referenceliste 

Folketingsvalgkredse 1920 til 1970